Friedrich Ferdinand von Dänemark () (* 22. November 1792 in Kopenhagen; † 29. Juni 1863 ebenda) war als Enkel von König Friedrich V. (Dänemark und Norwegen) Prinz von Dänemark und von 1848 bis zu seinem Tod Kronprinz (Arveprins). Er war der vorletzte männliche Vertreter der älteren Linie des Hauses Oldenburg, was einer der Auslöser für die Schleswig-Holstein-Frage, das Londoner Protokoll (1852) und den Deutsch-Dänischen Krieg 1864 war.

Leben 
Prinz Ferdinand war das jüngste Kind von Prinz Friedrich von Dänemark (1753–1805) und dessen Frau Sophie Friederike (1758–1794), Tochter des Prinzen Ludwig zu Mecklenburg. Friedrich war die zentrale Figur der Opposition gegen den Grafen Struensee und fähiges Mitglied der Regierung für seinen geisteskranken Halbbruder Christian VII. Nach dem Sturz Struensees 1772 wurde er zum offiziellen Regenten ernannt, während die tatsächlichen Machthaber in Dänemark seine Mutter Juliane Marie und sein ehemaliger Lehrer Ove Høegh-Guldberg waren. Nach der Machtübernahme durch seinen Cousin Friedrich VI. 1784 war seine politische Laufbahn allerdings zu Ende. Da Friedrich VI. jedoch ohne männliche Nachkommen blieb, blieben Prinz Friedrich und seine Söhne als nächste Agnaten an der Spitze der Thronfolge.

Nach der Zerstörung von Schloss Christiansborg durch Brand am 26. Februar 1794 wuchs Ferdinand auf Schloss Amalienborg und im Sommer auf Schloss Sorgenfri auf.

Am 1. August 1829 heiratete er die Tochter seines Cousins, des Königs, Prinzessin Caroline, die zu diesem Zeitpunkt schon 35 Jahre alt war, auf Schloss Frederiksberg in Kopenhagen.

Als Friedrich VI. 1839 starb, wurde Ferdinands älterer Bruder als Christian VIII. König von Dänemark. Da die Anzahl männlicher und damit thronfolgeberechtigter Mitglieder des Königlichen Hauses klein blieb, versuchte Christian VIII. die im dänischen Königsgesetz von 1665 enthaltene Erbfolgeregelung, nach der auch die weibliche Linie erbberechtigt war – in diesem Fall Christians Nichte Louise von Hessen, die Tochter seiner Schwester Louise Charlotte von Dänemark – auch für die Herzogtümer Schleswig und Holstein durchzusetzen, denn durch die unterschiedliche Erbfolge wäre die Personalunion zwischen Dänemark und den Herzogtümern beendet gewesen. Dies führte in der Folge zur Schleswig-Holsteinischen Erhebung.

Nach Christian VIII. Tod am 20. Januar 1848 trat dessen einziger überlebender Sohn Friedrich VII. die Nachfolge an, und Ferdinand, sein 16 Jahre älterer Onkel, wurde als nächster Agnat Kronprinz von Dänemark. Die weitere Erbfolge wurde im Londoner Protokoll (1852) und ihm folgend im dänischen Thronfolgegesetz vom 31. Juli 1853 geregelt. Ferdinand starb kinderlos 1863 fünf Monate vor dem König, dessen drei Ehen alle kinderlos geblieben waren. Nach dem Londoner Protokoll wurde nun Prinz Christian von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg als Christian IX. dänischer König. Die zugleich verabschiedete Novemberverfassung wurde Auslöser für den Deutsch-Dänischen Krieg 1864.

Ferdinand war in Kopenhagen sehr beliebt, da er auch während der Cholera-Epidemie 1853 in der Stadt geblieben war.

Er wurde im Dom zu Roskilde beigesetzt.

Auszeichnungen 
 Elefanten-Orden am 22. November 1800
 Großkommandeur des Dannebrogordens am 1. August 1854
 Schwarzer Adlerorden
 Großkreuz der Ehrenlegion
 Großkreuz des Hausordens Albrechts des Bären

Vorfahren

Literatur

Weblinks

Einzelnachweise 

Prinz (Dänemark)
Familienmitglied des Hauses Oldenburg (Dänische Linie, Dänemark)
Geheimer Staatsminister
Träger des Elefanten-Ordens
Großkommandeur des Dannebrogordens
Ritter des Schwarzen Adlerordens
Mitglied der Ehrenlegion (Großkreuz)
Großkreuz des Hausordens Albrechts des Bären
Däne
Geboren 1792
Gestorben 1863
Mann